Capritx (música), gènere musical
 Capritx (arquitectura), edifici decoratiu, sense cap funció altre que decorativa als parc i jardins
 Obres:
 Capritx italià, obra de Piotr Ilitx Txaikovski
 Capritx espanyol, obra de Nikolai Rimski-Kórsakov
 Capritxos, una sèrie de 80 aiguaforts creats pel pintor aragonès Francisco de Goya